Antonius steht für:
 Antonius, Vorname, siehe Anton (Vorname), zu Namensträgern siehe dort
 Antonier, römisches Adelsgeschlecht, siehe Antonier
 Antonius (Familienname), Familienname und römischer Gentilname, zu Namensträgern siehe dort
 Heiliger Antonius, zu Namensträgern siehe dort
 Antoniuskirche
 Antoniuskapelle
 Antoniuskloster
 Antoniusfeuer, siehe Ergotismus
 Zeche Antonius

Siehe auch:
 Antonio